Weg est un mot allemand et néerlandais signifiant
 en tant que nom : « chemin »
 en tant qu'adjectif : « parti » (dans le sens « il est parti »).

WEG est un sigle désignant :
 West End Games, un éditeur de jeux de rôle
 WEG, une entreprise brésilienne.

Langue allemande